El nou-cents (escrit 900 o CM segons el sistema de numeració utilitzat) és un nombre natural múltiple de cent que segueix al nombre 899 i precedeix al nombre 901.
La seva representació binària és 1100100000, la representació octal 1440 i l'hexadecimal 320.
La seva factorització en nombres primers és 2² × 3² × 5² = 800.

Ocurrències del nou-cents
 Anys 900 i 900 aC

Nombres del 901 al 999 

900